Тага́н — подставка для котла или иной посуды, позволяющая готовить пищу на открытом огне.
 Таган в архитектуре — то же, что и кронштейн.
 Таган — село в Чановском районе Новосибирской области
 Таган — река в Томском районе Томской области
 Таган — река в Новосибирской и Томской областях
 Таган — болото в Томском районе Томской области
 Таган — река в Якутии, правый приток р. Молодо
 Таган, Атаджан — туркменский писатель
 Таган, Галимьян Гирфанович (1892—1948) — башкирский этнограф
 Таган — пригород Голд-Коста, Австралия.

Примечания